Andrzej Nardelli (1947–1972) – polski aktor i piosenkarz.
 Ante Nardelli (1937–1995) – chorwacki piłkarz wodny. 
 Rudolf Nardelli (1894–1915) – polski żołnierz, plutonowy Legionów Polskich, kawaler Orderu Virtuti Militari.
 Zdzisław Nardelli (1913–2006) – polski reżyser radiowy, literat i poeta.